Васи́лий Пано́в:
 Панов, Василий Алексеевич (1819—1849) — историк-славист, литератор славянофильского направления.
 Панов, Василий Ефимович (1923—1990) — Герой Советского Союза.
 Панов, Василий Николаевич (1906—1973) — советский шахматист, международный мастер, шахматный литератор.